Ardea može da se odnosi na:
 Ardea, grad u okrugu Rim, Italija
 Ardea, rod čaplji
 Ardea, ornitološki časopis koji objavljuje Holandska unija ornitologa